Balad puede hacer referencia a:

 La localidad iraquí de Balad.
 La base militar de Balad (base militar).
 El sector histórico de Balad en la ciudad de Yida, Arabia Saudita.
 Balad, partido político de Israel.
 Bal'ad, distrito de Somalia.

También puede hacer referencia a:

 Al-Balad, azora 90 del Corán.